Phone  – film del 1993 diretto da Tim Pope
 Phone  – film del 2002 diretto da Ahn Byeong-ki
 phone  – abbreviazione di telephone, telefono